Karpas − półwysep położony w północno-wschodniej części wyspy Cypr
 Morris J. Karpas – amerykański lekarz psychiatra i psychoanalityk
 Karpas – obrzęd wykonywany przy żydowskim święcie Pesach

Zobacz też:
 Karpasia